Eutímides de Calcis, governant de Calcis
 Eutímides, decorador i pintor grec